Stephen Greenleaf peut faire référence à :

Stephen Greenleaf (1942- ), écrivain américain,
 (1628-1690), colon, homme politique et militaire anglais de Nouvelle-Angleterre,
 (1809-1870), personnalité religieuse américaine.